De Nationaal-Liberale Partij in Roemenië
 De Nederlands-Limburgse regionale partij Partij Nieuw Limburg
 De Nederlandse stichting Platform Nederlandse Luchtvaart